Heilige Schare was de naam van twee militaire elite-eenheden in de oudheid:
Heilige Schare van Thebe
Heilige Schare van Carthago